Frankenstein, Mary Shelley regénye
Filmek
 Frankenstein (film, 1931), James Whale filmje
 Frankenstein (film, 1994), Kenneth Branagh filmje
 Frankenstein (film, 2004), Kevin Connor kétrészes filmje

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Frankenstein (Missouri)
 Németország
Frankenstein (Pfalz)